Frisco Kid ist der Name folgender Personen:
 Frisco Kid (Musiker) (* 1971), jamaikanischer Dancehall-Musiker

Frisco Kid bezeichnet:

 Die Kreuzfahrt der Dazzler, einen Roman von Jack London
 Frisco Kid (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1935
 The Frisco Kid, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Ein Rabbi im Wilden Westen